Malmön – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Västra Götaland, w gminie Sotenäs.

Według danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła: 260 (31 grudnia 2015), 264 (31 grudnia 2018) i 255 (31 grudnia 2019).

Przypisy 

Miejscowości w gminie Sotenäs